Димитар Азманов (; , Стара-Загора — , София) — болгарский офицер (полковник) и военный историк, начальник штаба 12-й стрелковой дивизии во время Первой и Второй Балканских войн (1913).

Биография 
Родился 26 августа 1879 года в г. Стара-Загора.

2 сентября 1894 года поступил в военную школу в Софии, которую окончил 19 сентября 1898 года и сразу был отправлен на службу в 6-й артиллерийский полк. В 1899 году получил звание лейтенанта. В 1906 году лейтенант 8-го артиллерийского полка поступил на учёбу в Николаевской Академии Генерального Штаба в Санкт-Петербурге, которую окончил 1909 года. С 1911 года преподавал в Софийской Военной школе.

Балканские войны (1912—1913) 
Во время Балканской (1912—1913) и Второй Балканской войны (1913) был начальником штаба 12-й стрелковой дивизии. Служил военным атташе в Белграде.

Первая мировая война (1915—1918) 
Во время Первой мировой войны (1915—1918) был начальником штаба 10-й стрелковой дивизии, а затем командиром 12-го Балканского пехотного полка.

Военные звания 
 Лейтенант (1903)
 Капитан (15 августа 1907)
 Майор (18 мая 1913)
 Подполковник (30 мая 1916)
 Полковник (30 мая 1918)

Награды 
 Орден «За храбрость»
 Орден «Святой Александр»
 Национальная медаль «За боевые заслуги» IV степени с воинскими почестями

Библиография 
 Азманов, Д., «Победители (1913—1933)», София, 1933, Армейски военно-издателски фонд
 Азманов, Д., «Български висши военачалници през Балканската и Първата световна война», София, 2000, Военно издателство, ISBN 954-509-120-7
 Азманов, Д., «Моята эпоха : 1878—1919.», София, 1995, Издателство «Св. Георги Победоносец», ISBN 954-509-133-9

Источники 
 Руменин, Румен. Офицерският корпус в България 1878—1944 г.. Т. 1 и 2. София, Издателство на Министерството на отбраната «Св. Георги Победоносец», 1996.
 Йотов, Петко, Добрев, Ангел, Миленов, Благой. Българската армия в Първата световна война 1915—1918 — Кратък енциклопедичен справочник. София, Издателство Св. Георги Победоносец, 1995.

Историки Болгарии
Военные историки
Участники Первой мировой войны (Болгария)
Награждённые орденом «Святой Александр» 4 степени
Кавалеры ордена «За храбрость»
Военные Болгарии